Vlagyimir Szergejevics Bisztrov (; Luga, 1984. január 31. –) orosz labdarúgó, posztját tekintve középpályás, általában jobb szélsőként játszik. Jelenleg a Zenyit játékosa, valamint tagja hazája válogatottjának is.

Pályafutása

Klubcsapatban 

2001 és 2005 között volt először a Zenyit játékosa, utána a Szpartak Moszkva csapatát erősítette, szintén négy éven keresztül. 2009-ben tért vissza a Zenyitbe, 9 millió euró körüli összeget fizettek érte.

Válogatott 

Válogatott pályafutása során a 2004-es és 2008-as Európa bajnokságon vett részt.

Statisztika

Sikerei, díjai

Klubcsapatban

Zenit Szentpétervár 

*Orosz Premijer Liga: 2010, 2011-12

Orosz kupa: 2010

Nevének átírásai 
: Vladimir Bystrov
: Владимир Сергеевич Быстров
: Wladimir Bystrow
: Vladimír Bistrov
: Władimir Bystrow

Orosz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Zenyit Szentpétervár labdarúgói
A Szpartak Moszkva labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
1984-ben született személyek
Élő személyek